

Pessoas
Meaghan Jette Martin

Localidades
Jette - uma comuna belga
Jette (Montana)

Desambiguação